Паранойя:

Паранойя — психическое расстройство.
«Паранойя» — игра-сиквел 2015 года к однопользовательской модификации компьютерной игры «Half-Life - Paranoia»

В кино 
«Паранойя» — российский фильм 1998 года режиссера С.Ломкина.
«Паранойя» — американский триллер 2000 года с Джессикой Альба в главной роли.
«Паранойя» — короткометражный фильм 2000 года, экранизация стихотворения «Заклятие параноика» Стивена Кинга.
«Паранойя» — американский триллер 2007 года по мотивам «Окна во двор» Хичкока.
«Паранойя» — американский триллер 2013 года по мотивам одноименного романа Джозефа Файндера.
«Паранойя» — модификация 2007 года к компьютерной игре «Half-Life».

В музыке 

 «Паранойя» — песня из репертуара группы «Ария»
 «Паранойя» — песня из репертуара Николая Носкова

См. также
Параноидное расстройство личности
Параноидный психоз
Paranoid